Cattedrale di Maria Immacolata a Nukuʻalofa, nelle Tonga
Cattedrale di Maria Immacolata a Vitoria, in Spagna